Nicholas Nickleby este un roman de Charles Dickens publicat ca serial din 1838 până în 1839.

Nicholas Nickleby se mai poate referi la unele adaptări ale nuvelei:

 Nicholas Nickleby (film din 1903) în regia lui Alf Collins
 Nicholas Nickleby (film din 1912) în regia lui George Nichols
 Nicholas Nickleby (film din 1947) în regia lui Alberto Cavalcanti
 Nicholas Nickleby (serial TV din 1957) în regia lui Eric Tayler
 Nicholas Nickleby (serial TV din 1968) în regia lui Joan Craft
 ''Nicholas Nickleby (Mini-serie TV 1977) în regia lui Christopher Barry
 Nicholas Nickleby (film din 2001) în regia lui Stephen Whittaker